Сера́кув () — наименование населённых пунктов и административной единицы в Польше.

Гмина 
 Серакув — сельско-городская гмина в Медзыхудском повяте Великопольского воеводства;

Населённые пункты 
 Серакув — город в Великопольском воеводстве;
 Серакув — село в Воломинском повяте Мазовецкого воеводства;
 Серакув — село в Гостынинском повяте Мазовецкого воеводства;
 Серакув — село в Жаганьском повяте Любушского воеводства;
 Серакув — село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Серакув — деревня в Келецком повяте Свентокшиского воеводства;
 Серакув — село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства;
 Серакув — село в Мысленицком повяте Малопольского воеводства;
 Серакув — село в Нисковском повяте Подкарпатского воеводства;
 Серакув — деревня в Ченстоховском повяте Силезского воеводства;

Другое 
 Серакув — железнодорожная станция.